Odontolochus är ett släkte av skalbaggar. Odontolochus ingår i familjen Aphodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Odontolochus